
Красная луна ():
 Красная луна — обывательское название Луны во время затмения.
 Красная луна — обывательское название полнолуния.

Фильмы 
  — Италия, 1951.
  — Италия, 2001.
  — Марокко, 2013.

Музыка 
  — альбом (2010) группы Kalafina.
 Red Moon — альбом (2018) группы Mamamoo.
  — альбом (2020) группы KARD.

См. также 
 Красная и Луна
 Голубая луна
 Чёрная луна
 Розовая луна
 Кровавая луна

Примечания